

Argentina 
San Cristóbal (departamento) —  da província de Santa Fé
San Cristóbal (Santa Fé) — município
San Cristóbal (Buenos Aires) — bairro

Colômbia 
San Cristóbal (Bolívar) — cidade da Colômbia
San Cristóbal (Bogotá) — distrito

Espanha 
San Cristóbal (bairro de Madrid) — bairro de Madrid
Estação San Cristóbal — do metrô de Madrid

Municípios 
Es Migjorn Gran — ; das Baleares
San Cristóbal de La Laguna — das Canárias
São Cristovo de Ceia — ; da Galiza

Castela e Leão
San Cristóbal de Boedo
San Cristóbal de la Cuesta
San Cristóbal de Entreviñas
San Cristóbal de Cuéllar
San Cristóbal de la Polantera
San Cristóbal de Segovia
San Cristóbal de la Vega

Catalunha
Campdevànol — cujo antigo nome em  era San Cristóbal de Campdevanol
Toses —

Municípios da Guatemala 
San Cristóbal Totonicapán — município do departamento de Totonicapán
San Cristóbal Cucho — município do departamento de San Marcos
San Cristóbal Acasaguastlán — município do departamento de El Progreso
San Cristóbal Verapaz — município do departamento de Alta Verapaz

México 
San Cristóbal de la Barranca — do estado de Jalisco
San Cristóbal de las Casas — cidade do estado de Chiapas

Paraguai 
San Cristóbal (Paraguai) — distrito do departamento de Alto Paraná
San Cristóbal (Assunção) — bairro de Assunção

Distritos do Peru 
San Cristóbal (distrito de Picota) — do departamento de San Martín
San Cristóbal (distrito de Lucanas) — do departamento de Ayacucho
San Cristóbal (distrito de Luya) — da departamento de Amazonas
San Cristobal (Mariscal Nieto) — do departamento de Moquegua
San Cristóbal de Raján (distrito) — da província de Ocros, departamento de Ânchache

República Dominicana 
San Cristóbal (província) — província
San Cristóbal (República Dominicana) — capital da província homónima

Venezuela 
San Cristóbal (município da Venezuela) — do estado de Táchira
San Cristóbal (Venezuela) — capital do município homónimo

Outros países 
San Cristóbal (Cuba) — cidade da província de Artemisa
San Cristóbal (El Salvador) — em Cuscatlán
Ilha de São Cristóvão (Galápagos) — ilha do Equador
Makira — ilha das Ilhas Salomão, também connhecida como San Cristóbal

Desambiguações de topônimos